Lillbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillbådan, Korsholm, Österbotten, 
 Lillbådan, Vörå, Österbotten, 
 Lillbådan, Nykarleby, Österbotten, 
 Lillbådan, Borgå, Nyland,

Se även
Lillbåda
Storbådan

Robotskapade Finlandförgreningar